Bimbo est un terme argotique anglais qualifiant une femme belle mais superficielle.

Toponyme 

 Bimbo, capitale de la région de Ombella-M'Poko en République centrafricaine.

Pseudonyme 

 Bimbo (1916-1986), chanteur de musique polynésienne.

Acronyme 

 BIMBO est un acronyme signifiant Buy-In Management Buy-Out.

Titres 

 Bimbo, un film réalisé par Martha Coolidge.
 Bimboland, un film français, réalisé par Ariel Zeitoun en 1998.
 Bimbo, est un journal de bande dessinée disparu.
 El Bimbo était un tube de l'été en 1974, interprété en espagnol par le groupe français Bimbo Jet.
 Bimbo's Initiation, dessin animé de 1931 créé par les studios Fleischer avec les personnages de Betty Boop et le chiot .

Autres 
 , jeune chien anthropomorphe qui fait duo avec Betty Boop dans la série de dessins animés de Max Fleischer.

Voir aussi